Slovanská literatura je literatura v jednom ze slovanských jazykù. Roman Jakobson v knize The Kernel of Comparative Slavic Literature (Jádro slovanské literární komparatistiky, 1953) líčil slovanskou literaturu jako celek na základě hledisek gramatických a versologických nebo rétorických, ale také etnicko-sociálních a civilizačních. Obor "Slovanská literatura" je součástí slavistiky.

 Běloruská literatura‎
 Bosenská literatura‎
 Bulharská literatura‎
 Česká literatura
 Černohorská literatura‎
 Chorvatská literatura‎
 Polská literatura
 Ruská literatura
 Slovinská literatura‎
 Slovenská literatura
 Srbská literatura
 Ukrajinská literatura‎

Literatura 
 Jan Hanuš Máchal. Slovanské literatury. Praha, 1922.
 Roman Jakobson. The Kernel of Comparative Slavic Literature, Harvard University Press, 1953
 Tomáš Glanc. LITERATURA SLOVANSKÉHO NÁRODA, A2 (časopis), #08/2013
 Marek Příhoda. Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Praha, 2009.

Související články 
 Panslavismus

Externí odkazy 
 Slovanská literatura — Národní knihovna České republiky

Literatura
Literatura